Association française pour l'information scientifique, een Franse skeptische organisatie
Auto Fast Idle System, een automotorsysteem
Automated Fingerprint Identification System, geautomatiseerde herkenning van vingerafdrukken
Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia